

Persone 
Bartolomeo Vecchione (XVIII secolo) – ingegnere e architetto italiano
Luca Vecchione (1729-1775) – architetto e ingegnere italiano

Altro
Falò del vecchione, tradizione bolognese che consiste nel rogo di un fantoccio dalle sembianze di vecchio (il vecchione) che avviene la Notte di San Silvestro

Pagine correlate
Vecchioni